Evita → Eva Perón
 Evita – musical Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a z 1976 roku
 Evita – film Alana Parkera z 1996 roku, ekranizacja musicalu
 Evita – ścieżka dźwiękowa filmu Alana Parkera z 1996 roku
 EVITA – program badawczy, uruchomiony w 2008 roku, mający na celu opracowanie systemu bezpieczeństwa dla układów elektronicznych w samochodach.

Przypisy